Romagny ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Romagny (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Romagny (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche

mit Namenszusatz:
 Romagny-sous-Rougemont, Gemeinde im Département Territoire de Belfort